Caligula puede designar:
 al emperador romano Cayo Julio Cesar Germánico, apodado Calígula;
 al humorista argentino Eber Luis Decibe, apodado Calígula;
 a la película Calígula, filmada en 1979 por Tinto Brass sobre guion de Gore Vidal;
 a la obra de teatro Calígula, de Albert Camus;
 a la obra de teatro musical Calígula, de Pepe Cibrián Campoy y Ángel Mahler;
 al videojuego japonés Caligula para PlayStation Vita.